Атимний (Атимн, ) — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Зевса и Кассиопеи (на словах сын Феникса). В него был влюблен Сарпедон, из-за чего началась его война с Миносом Возлюбленный Аполлона, Аполлон оплакивал его на Крите.

Источники 

Герои древнегреческих мифов
Мифы Крита
Гомоэротические мотивы в древнегреческой мифологии